Coléoptère désigne :

 un insecte de l'ordre des Coleoptera, caractérisé par des ailes antérieures transformées en élytres, épaisses et cornées, couvrant le plus souvent la totalité de l'abdomen.
 Coléoptère, un type d'aéronefs à à décollage et atterrissage verticaux, dont le Snecma C450, prototype testé en 1959.